Мельница — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в северо-восточной части района, у впадения реки Саженка в реку Великая.

Уличная сеть не развита.

История 
На карте  Псковской губернии 1888 года обозначена как фольварк Мельница.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Максютинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Максютинской волости.

В 2015 году Максютинская волость, вместе с Мельница и другими населёнными пунктами, была влита в состав городского поселения Идрица.

Население

Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % от общей численности в 14 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге из деревни Шершни.

Примечания 

 Населённые пункты Себежского района